Александр Овчинников:
 Овчинников, Александр Александрович (1874—1936) — русский юрист, статистик и педагог. Профессор, ректор Казанского университета в 1921—1922 г.
 Овчинников, Александр Анатольевич (1938—2003) — специалист в области квантовой химии, член-корреспондент АН СССР (1981), член-корреспондент РАН (1992).
 
 Овчинников, Александр Исаакович (1930—2000) — фотокорреспондент ИТАР-ТАСС, почётный гражданин Новгорода и Валдая. 
 
 Овчинников, Александр Павлович (1922—2004) — Герой Советского Союза, майор.
 Овчинников, Александр Юрьевич (1947—1997) — актёр, заслуженный артист РСФСР.